Fichtkaten (auch: Fichtkathen) ist der deutsche Name heute polnischer Ortschaften:
 Dzięcióły (Fichtkaten, Gemeinde Reddentin, Kreis Schlawe/Pommern)
 Głuszyn (Fichtkaten, Gemeinde Kummerzin, Kreis Schlawe/Pommern)
 Przybłocie (Fichtkaten, Gemeinde Körlin, Kreis Schlawe/Pommern)
 Zielonka (Fichtkaten, Gemeinde Freetz, Kreis Schlawe/Pommern)